Diese Seite stellt die Statistiken, Fakten und Rekorde der Tennessee Titans (bis 1996 Houston Oilers und zwischen 1997 und 1998 Tennessee Oilers) dar.

Falls nicht anders angegeben, befinden sich die Daten auf dem Stand der letzten abgeschlossenen Saison. Die Quelle der Daten ist – wenn nicht anders angegeben – die Webseite pro-football-reference.com.

Die Titans spielten seit 1960 gegen insgesamt 31 andere Mannschaften. Mit 80 Partien gab es die meisten Begegnungen gegen die Pittsburgh Steelers. Am erfolgreichsten gegen die Teams der NFL sind sie derzeit gegen die Tampa Bay Buccaneers.

Statistik 
Nach Ende der Saison 2022 ließen sich folgende statistischen Werte ermitteln:

Rekorde

Alle Saisons seit 1960

Erstrunden Draft-Picks 

Nachfolgend werden hier alle Erstrunden Draft-Picks aus dem AFL-Draft und NFL-Draft aufgelistet, welche die Titans, bzw. bis 1998 die Oilers seit ihren dem ersten Draft 1960 getätigt haben. Die Titans konnten bisher zweimal den Gesamtersten auswählen: im NFL Draft von 1973 und im NFL Draft 1978. Von der University of Texas at Austin haben sie bisher mit fünf Spielern die meisten Erstrunden-Picks ausgewählt.

Legende:

Anmerkungen

Quellen 
 Tennessee Titans auf pro-football-reference.com
 Passing records auf pro-football-reference.com
 Rushing records auf pro-football-reference.com
 Receiving records auf pro-football-reference.com
 Defense records auf pro-football-reference.com
 Kicking & Punting records auf pro-football-reference.com
 Return records auf pro-football-reference.com
 Draft History auf pro-football-reference.com

Liste (American Football)
Zahlen und Rekorde